Ruth Nordström och liknande namn kan avse:

 Ruth Nordström (operasångerska) (1896–1972), svensk operasångerska
 Ruth Nordström (jurist) (född 1976), svensk jurist